Юношеская сборная Шотландии по футболу () — национальная футбольная сборная, представляющая Шотландию на чемпионатах мира и Европы.

См. подробнее:
 Юношеская сборная Шотландии по футболу (до 17 лет)
 Юношеская сборная Шотландии по футболу (до 19 лет)